Die Saison 1999/2000 war die 20. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum dritten Mal in Folge die SG Porz. Neu aufgestiegen waren der Godesberger SK, der Lübecker SV 1873, der SK König Plauen und der TV Tegernsee. Der Delmenhorster SK und der SK Passau zogen sich nach der Saison aus der Liga zurück. Da auch der beste Absteiger Dresdner SC auf sein Startrecht verzichtete, konnten Plauen und TV Tegernsee in der Liga verbleiben. Außerdem stieg der PSV Turm Duisburg ab.

Für die Spielermeldungen der einzelnen Vereine, siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1999/2000.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1999/2000
Schachveranstaltung 1999
Schachveranstaltung 2000
Sportsaison 1999/2000